Wilhelm Gräbhein ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Gräbhein (Lithograf) (1820–1895), deutscher Lithograf
 Wilhelm Gräbhein (Maler) (1859–1930), deutscher Maler